Il doppio del Queen's Club Championships 1980 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Tim Gullikson e Tom Gullikson erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Rod Frawley e Geoff Masters.

Frawley e Masters hanno battuto in finale 6–2, 4–6, 11–9 Paul McNamee e Sherwood Stewart.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (quarti di finale)
 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 Paul McNamee /  Sherwood Stewart (finale)
 Frew McMillan /  Raúl Ramírez (secondo turno)

 John Sadri /  Tim Wilkison (secondo turno) 
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (semifinali) 
 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (quarti di finale) 
 Colin Dibley /  Dick Stockton (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1980